Харес () —древнегреческий вазописец, работавший в Коринфе во второй четверти VI в. до н. э.

Он известен благодаря своей подписи на позднекоринфнской пиксиде, место находки которой не сохранилось. На сосуде, хранящемся в настоящее время в Лувре, в технике силуэтов изображены всадники из мифа о Троянской войне.

Персоналии по алфавиту
Вазописцы Древней Греции